Jean-Paul (Charles Aymard) Sartre (1905, Paryż – 1980, Paryżu), powieściopisarz, dramaturg, eseista
 (11384) Sartre
 Romain Sartre (* 1982, Lyon), francuski piłkarz występujący na pozycji pomocnika